Скупштина града Бања Лука се може односити на:

 Скупштина града Бања Лука, представнички орган локалне власти 
 Зграда Градске управе у Бањој Луци, здање које користи Скупштина града Бања Лука 
 Бански двор, културни центар у Бања Луци